Estrella polar puede referirse a:
 Estrella polar, una estrella visible.
 Operación Estrella Polar, ofensiva del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial.
 Orden de la Estrella Polar, una orden de caballería Sueca.
Orden de la Estrella Polar (Mongolia), una condecoración de la República Popular de Mongolia
 Estrella Polar, canción del grupo Pereza del año 2007.